Lamberz ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Lamberz (* 1943), deutscher Altphilologe
 Peter Lamberz (1897–1968), deutscher Politiker in der DDR, Vater von Werner
 Werner Lamberz (1929–1978), deutscher Politiker  in der DDR, Sohn von Peter